Termenul Hecate poate să însemne:

Hekate (zeiță) din mitologia greacă a vrăjitoriei, necromantiei, răspântiilor.
Hecate poate fi originea numelui feminin Ecaterina
100 Hekate, un asteroid
Hekate (formație), o trupă muzicală din Koblenz, Germania